Gl 167 je hvězda spektrálního typu K5V vzdálená od Země 42,8 světelného roku. Jedná se o oranžového trpaslíka, který se nachází v souhvězdí Mečouna. Radiální rychlost hvězdy činí přibližně 23,2 km/s.

Reference 

Oranžoví trpaslíci
Hvězdy v souhvězdí Mečouna
Objekty v Glieseho katalogu
Objekty v katalogu Henryho Drapera